Это список проблем и задач, на которые нет ответа в современной экономической науке.

Теория капитала 
 Кембриджский спор о капитале — дискуссия между сторонниками двух разных теоретических взглядов в экономической науке на природу и роль капитала. Дискуссия затрагивала роль капитальных благ, критиковалась неоклассическая концепция совокупного производства и распределения. Основой дебатов между неоклассическими и кейнсианскими (посткейнсианскими) экономистами стал вопрос о том, являются ли естественные темпы роста экзогенными или эндогенными по отношению к спросу (является ли рост потребления причиной роста объёма производства или наоборот). Кейнс и его последователи утверждают, что рост в первую очередь обусловлен спросом, поскольку увеличение предложения рабочей силы, а также рост производительности труда являются реакцией на увеличение спроса, как национального, так и иностранного. По мнению посткейнсианцев, это не означает, что рост спроса определяет рост предложения без ограничений; скорее они утверждают, что не существует единственного пути роста с полной занятостью и что во многих странах ограничение роста из-за спроса связанные с чрезмерной инфляцией и трудностями платёжного баланса, как правило, возникают задолго до того, как достигаются ограничения со стороны предложения (производственные трудности с увеличением выпуска)
 Проблема трансформации — одна из центральных проблем марксистской политэкономии, которая заключается в противоречии между трудовой теорией стоимости и тенденцией выравнивания нормы прибыли в различных отраслях промышленности. Трудовая теория стоимости подразумевает, что труд является источником стоимости и прибавочной стоимости (или прибыли), прибыль зависит от количества труда. Но вместе с тем в «капиталоёмких» отраслях норма прибыли более высокая, чем в «трудоёмких». Маркс попытался объяснить это противоречие через «выравнивание нормы прибыли», которое многие экономисты сочли натяжкой.

Финансовая экономика 
 Загадка премии за акции — парадокс, опубликованный в 1985 году Раджнишем Мехрой и Эдвардом Прескоттом, который встречается на финансовых рынках.
 Загадка дивиденда.
 Отношения модели Блэка — Шоулза и модели ценообразования биномиальных опционов.

Поведенческая экономика 
 Выявленные предпочтения: действительно ли теория выявленных предпочтений раскрывает предпочтения потребителей, когда потребитель может позволить себе все доступные варианты? Например, если потребитель сталкивается с тремя товарами, и он может позволить себе купить все три (A, B и C), и он выбирает сначала покупку A, затем C, а затем B — означает ли это, что потребительское предпочтение товара есть A> C> B?
 Вальрасовский аукцион. Утверждается, что если первоначальный контракт не приводит к равновесию, он прекращается и заключаются новые контракты. Если первоначальный контракт не будет отменен, это, вероятно, приведет к другому набору цен, в зависимости от степени ошибки в исходном процессе. Вопрос в том, продолжается ли последующее повторное заключение договоров, когда стороны забывают ранее запланированные позиции, или стороны вступают в некую форму договоренности для достижения оптимальности. См. также восхождение на холм.

Международная экономика 
 Загадка уклона во внутреннюю экономику.
 Загадка домашней предвзятости — отдельные лица и учреждения в большинстве стран занимают лишь скромные объёмы иностранного капитала. Это вызывает недоумение, поскольку наблюдаемая доходность национальных портфелей акций предполагает существенные выгоды от международной диверсификации.
 Загадка Бэкуса — Кехо — Кидланда
 Парадокс Фельдштейна — Хориоки.

См. также 
 Экономическая теория

Литература 
 https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=1 
 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3434/w3434.pdf 
 https://econweb.ucsd.edu/~mmachina/papers/Machina_Problems_Paper.pdf 
 https://www.thoughtco.com/unsolved-economics-problems-on-wikipedia-1148177

Источник 
 Obstfeld, Rogoff (2000) «The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?»

Нерешённые проблемы экономики
Экономические проблемы
Экономическая теория